69e Legerkorps z.b.V. (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 69e Reservekorps - Duitse legereenheid